Runkel steht für:

 eine Stadt im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen (Deutschland), siehe Runkel
 eine hochmittelalterliche Burgruine in der Stadt Runkel, siehe Burg Runkel
 eine Adelsfamilie, siehe Stammliste des Hauses Runkel
 eine Comicfigur, siehe Ritter Runkel

Runkel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Runkel (* 1966), Schweizer Radrennfahrer
 Eduard von Runkel (1801–1882), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Gutsbesitzer
 Friedrich von Runkel (1833–1914), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Gutsbesitzer
 Gunter Runkel (1946–2020), deutscher Soziologe und Sexualwissenschaftler
 Heinrich Runkel (1862–1938), deutscher Schulrat und Politiker (DVP)
 Ingrid Meyer-Runkel (* 1939), deutsche Theologin
 Joachim Runkel (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Runkel (1817–1899), österreichischer Stiftsgärtner (Stift Kremsmünster)
 Marco Runkel (* 1971), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Martin Runkel (1807–1872) deutscher Redakteur der Elberfelder Zeitung
 Roman Runkel (* 1961), deutscher Gastronom und Händler bei Bares für Rares

Runkel ist ein Namensteil folgender Personen:
 Friedrich Georg zu Wied-Runkel (1712–1779), Graf zu Wied und österreichischer Feldmarschall
 Friedrich Ludwig zu Wied-Runkel (1770–1824), Fürst zu Wied-Runkel und Neuerburg, kaiserlicher General
 Hans Ernst zu Wied-Runkel (1623–1664), deutscher Militär und Hofbeamter
 Magdalena von Wied-Runkel († 1572), Äbtissin im Stift Nottuln und im Stift Elten
 Margarethe von Wied-Runkel († 1572), deutsche Adelige und Medizinerin

Siehe auch:
 Runkelrübe